John Feeley est un nom pouvant désigner:

 (né en 1955), guitariste classique irlandais
 (né en 1961), diplomate américain à Panama

Voir aussi

Feeley, John